Deux navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Bougainville :
 l', un porte-avions d'escorte de la classe Casablanca en service de 1944 à 1946 ;
 l', un Landing Helicopter Assault de la classe America dont la construction a commencé en .

Voir aussi 
 

Bougainville